Het WTA-tennistoernooi van Brisbane (officieel Brisbane International) van 2020 vond plaats van maandag 6 tot en met zondag 12 januari 2020 in de Australische stad Brisbane. Voor het eerst sinds 1994 was er geen gelijktijdig mannentoernooi in Brisbane georganiseerd. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Ashleigh Barty uit Australië, had een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor haar openingspartij in de tweede ronde van de Amerikaanse kwalificante Jennifer Brady.

De als tweede geplaatste Tsjechische titelverdedigster Karolína Plíšková slaagde erin haar titel te pro­lon­ge­ren. In de finale ver­sloeg zij de als achtste geplaatste Amerikaanse Madison Keys in drie sets. Plíšková wist voor de derde keer het toer­nooi van Brisbane op haar naam te schrij­ven. Het was haar zestiende WTA-titel, de eerste van 2020. Zij won US$ 266.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Kiki Bertens was als zesde geplaatst – zij won van de Oekraïense Dajana Jastremska en van de Estische Anett Kontaveit en bereikte daarmee de kwartfinale, waar zij verloor van de Japanse Naomi Osaka.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Nicole Melichar en Květa Peschke hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Melichar speelde samen met Xu Yifan; zij waren het tweede reeks­hoofd, maar kwamen niet voorbij de tweede ronde. Peschke en de Nederlandse Demi Schuurs, als vierde geplaatst, strandden al in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste duo Hsieh Su-wei en Barbora Strýcová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Australisch/Nederlands koppel Ashleigh Barty en Kiki Bertens in de match-tiebreak. Het was hun zesde gezamen­lijke titel. De Taiwanese Hsieh had daar­naast twintig eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Tsjechische Strýcová 22.

Behalve Bertens en Schuurs waren er geen andere deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel

 Toernooischema ITF

Brisbane 2020
Brisbane